Нантії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний захід від Безансона, 55 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 519,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Нантії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона